Anwandter ist der Familienname folgender Personen:

 Álex Anwandter (* 1983), chilenischer Musiker und Regisseur
 Carl Anwandter (1801–1889), deutsch-chilenischer Apotheker, Politiker und Unternehmer